Il nome Perimele (Περιμήλη) può riferirsi alle seguenti figure della mitologia greca:
 Perimele – figlia di Amitaone e possibile madre di Issione
 Perimele – figlia di Admeto
 Perimele – figlia di Ippodamante